Province du Kénédougou är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Hauts-Bassins, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Kénédougou är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Kénédougou:

 Orodara
 Kouroumani
 Dialakoro

I övrigt finns följande i Province du Kénédougou:

 Vattendrag:
 Blio (ett periodiskt vattendrag)
 Bouankan (ett periodiskt vattendrag)
 Boubourou (ett periodiskt vattendrag)
 Dougbé (ett periodiskt vattendrag)
 Dougbéra (ett vattendrag)
 Dougo (ett periodiskt vattendrag)
 Doumba (ett periodiskt vattendrag)
 Fakou (ett vattendrag)
 Kiendolo (ett periodiskt vattendrag)
 Kodiala (ett vattendrag)
 Kofila Bé (ett periodiskt vattendrag)
 Kokoulani (ett periodiskt vattendrag)
 Koudo (ett periodiskt vattendrag)
 Longo (ett vattendrag)
 Lougbo (ett periodiskt vattendrag)
 Mamarihi (ett periodiskt vattendrag)
 Maran (ett periodiskt vattendrag)
 Plandi (ett vattendrag)
 Sangoué (ett periodiskt vattendrag)
 Sélédogo (ett vattendrag)
 Tébé (ett vattendrag)
 Tiémounou (ett periodiskt vattendrag)

 Kullar:
 Kartiguiniaga (en kulle)

Omgivningarna runt Province du Kénédougou är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Kénédougou är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Hauts-Bassins